Кропия — греческий топоним. Может означать:

 Коропион — город.
  — железнодорожная станция и станция Афинского метрополитена
  — дем Древних Афин в аттической филе .
 Кропия (дим) — община.